Die 32. Turn-Europameisterschaften der Männer und die 31. Turn-Europameisterschaften der Frauen fanden vom 25. Mai 2016 bis 5. Juni 2016 in Bern (Schweiz) statt. Veranstaltungsort war die 17.031 Zuschauer fassende PostFinance-Arena.

Bern war nach den Turn-Europameisterschaften der Männer im Jahr 1975 zum zweiten Mal Ausrichter der kontinentalen Titelkämpfe, die insgesamt zum vierten Mal in der Schweiz stattfanden.

Wettkampf-Programm

Teilnehmer 
Je Land können 5 Männer und 5 Frauen an den Start gehen. Es nehmen an den Wettkämpfen 322 Sportler (165 Männer, 157 Frauen) aus 39 Ländern teil.

Teilnehmende Länder mit Zahl der Aktiven (Männer/Frauen):

Deutsche Mannschaft 
 Frauen: Kim Bui, Maike Enderle, Amelie Föllinger, Lina Philipp, Sarah Voss
 Männer: Waldemar Eichorn, Philipp Herder, Sebastian Krimmer, Marcel Nguyen, Andreas Toba

Schweizerische Mannschaft 
 Frauen: Caterina Barloggio, Thea Brogli, Ilaria Käslin, Stefanie Siegenthaler, Giulia Steingruber
 Männer: Christian Baumann, Pablo Brägger, Benjamin Gischard, Oliver Hegi, Eddy Yusof

Österreichische Mannschaft 
 Frauen: Lisa Ecker, Olivia Jochum, Jasmin Mader, Erja Metzler, Beatrice Stritzl
 Männer: Alexander Benda, Vinzenz Hoeck, Daniel Kopeinik, Fabian Leimlehner, Matthias Schwab

Medaillengewinner

Detaillierte Ergebnisse

Mannschaftsmehrkampf Frauen

Mannschaftsmehrkampf Männer

Gerätefinals Frauen

Gerätefinals Männer

Weblinks 
 offizielle Website

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung 2016
Turn-Europameisterschaften
Sportveranstaltung in Bern
Turnen (Schweiz)